Martina Favaretto ist der Name folgender Personen:

* Martina Favaretto (Leichtathletin) (* 1995), italienische Leichtathletin
 Martina Favaretto (Fechterin) (* 2001), italienische Fechterin